JFR steht für:
 Flughafen Paamiut, IATA-Code
 JDK Flight Recorder, Diagnose-Tool für Java-Anwendungen
 Jewish Foundation for the Righteous, jüdische Hilfsorganisation für Holocaust-Überlebende und nichtjüdische Personen, die Juden während der Shoa retteten 

Abkürzung